Yeste ist der Name von

 Francisco Yeste (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Yeste (Albacete), spanische Gemeinde mit Burg von Yeste